Konstantine Mirovitch Kozeïev (en ) est un cosmonaute russe, né le  à Kaliningrad (aujourd'hui Korolev), dans la RSFS de Russie, en Union soviétique.

Biographie

Vols réalisés 
Il réalise un unique vol en tant qu'ingénieur de vol, le , à bord du vol Soyouz TM-33, en direction de la Station spatiale internationale. Il revient sur Terre le , à bord de Soyouz TM-32.

Liens externes 

  Biographie de Konstantin Mirovitch Kozeïev, Héros de la fédération de Russie
  Biographie de Konstantin Mirovitch Kozeïev, cosmonaute russe
  Une biographie succincte

Cosmonaute russe
Héros de la fédération de Russie
Naissance en décembre 1967
Naissance en RSFS de Russie
Naissance dans l'oblast de Moscou
Naissance à Korolev
Récipiendaire de la grande médaille de l'Aéro-Club de France
Pilote-cosmonaute de la fédération de Russie